Kristal ist der Familienname folgender Personen:

 Hilly Kristal (1931–2007), US-amerikanischer Musikclub-Besitzer
 Israel Kristal (1903–2017), polnisch-israelischer Holocaustüberlebender und Altersrekordler
 Marko Kristal (* 1973), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Chrystal, Cristal, Crystal, Kristall, Kristel, Kristl, Kristol, Krystal – ähnliche Aussprache oder Schreibung
 Kristall (Begriffsklärung)